Bochtige-smelemineermot
 Ruwe-smelemineermot